Le Contrôle cérébral, pour le Docteur Roger Vittoz, c'est une faculté inhérente à l'homme normal, destinée à équilibrer le cerveau inconscient et le cerveau conscient. La méthode Vittoz a pour but la rééducation de ce contrôle dans les troubles anxieux ou névrotiques ;
 Contrôle cérébral, c'est aussi le nom d'une carte à jouer Yu-Gi-Oh!.